Uschballen oder Uszballen ist der deutsche Name folgender Orte:

in Litauen:
 Uszballen, Kreis Tilsit-Ragnit/Pogegen, Ostpreußen, jetzt Užbaliai (Tauragė), Dorf im Bezirk Tauragė 

in Polen:
 Uszballen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1945 Langenrück, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Użbale, Dorf im Powiat Gołdapski,  Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland (Oblast Kaliningrad):
 Uszballen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1946 Birkenried, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Loschtschinka (Kaliningrad), Dorf im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad
 Uszballen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1946 Dittau, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Ossinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Dorf im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Uszballen, Kirchspiel Lasdehnen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1946 Lindnershorst, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Poljanskoje (Kaliningrad), Dorf im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad
 Uszballen, Kirchspiel Pillkallen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1946 Eichbruch, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, ab 1946: Luschskoje, untergegangenes Dorf im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Groß Uszballen, 1938–1946 Bruchhöfen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, seit 1946: Woskressenskoje (Kaliningrad), Dorf im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad

lt: Užbaliai (reikšmės)